Andreo Cseh – prete cattolico (1895-1979), metodo sull'esperanto
Ferenc Cseh – canoista ungherese 
Krisztina Cseh – pentatleta ungherese (1989-   )
László Cseh – nuotatore ungherese (1985-   )
László Cseh – calciatore ungherese (1910-1950)
Martin Cseh – calciatore slovacco (1988-   )
Tamás Cseh – compositore ungherese (1943-2009)
Kálmán Cseh von Szent-Katolna – atleta olimpico di equitazione (Olimpiadi del 1928)